Johnny Martín Vegas Fernández – calciatore peruviano
 Johnny Vegas – attore britannico